Die Italian Open 1979 waren ein Tennisturnier der Damen in Rom. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1979 und fand vom 7. bis 13. Mai 1979 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1979
Tennisturnier in Rom